Монсо́-ан-Бессе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бейё. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14436.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 514 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 360 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 249 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 249 активных жителей работали 237 человек (128 мужчин и 109 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 111 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 71 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монсо-ан-Бессен 

Коммуны департамента Кальвадос